Jméno Emyr nosí více různých osob:

 Emyr Humphreys (1919–2020) – velšský spisovatel
 Emyr Jones Parry (* 1947) – velšský diplomat
 Emyr Lewis (* 1968) – velšský ragbista
 Emyr Wyn Lewis (* 1982) – velšský ragbista
 Emyr Llewelyn – velšský aktivista a spisovatel
 Gwilym Emyr Owen III (* 1960) – americký písničkář